Toby ist vor allem im englischen Sprachraum ein überwiegend männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Toby trat erstmals im Mittelalter als eine Form von Tobias auf. Als weiblicher Vorname erschien er in den 1930er und 1940er Jahren unter dem Einfluss der US-amerikanischen Schauspielerin Toby Wing.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Toby Alderweireld (* 1989), belgischer Fußballspieler
 Toby Bailey (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Toby Cubitt (* 1980), britischer mathematischer Physiker
 Toby Dawson (* 1979), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Toby Flood (* 1985), englischer Rugbyspieler
 Toby Fox (* 1991), US-amerikanischer US-amerikanischer Spieleentwickler
 Toby Gad (* 1969), deutscher Musikproduzent und Songwriter.
 Toby Gard (* 1972), englischer Spieleentwickler
 Toby Genkel (* 1970), deutscher Filmregisseur
 Toby Gerhart (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Toby Harris, Baron Harris of Haringey (* 1953), britischer Politiker der Labour Party
 Toby Keith (* 1961), US-amerikanischer Countrysänger
 Toby Lewis (* 1989), britischer Pokerspieler
 Toby Martins (* 1953), deutschsprachiger Autor
 Toby McKeehan (* 1964), US-amerikanischer Musiker
 Toby Ng (* 1985), kanadischer Badmintonspieler
 Toby E. Rodes (1919–2013), deutscher Kommunikationsexperte und Manager
 Toby Edward Rosenthal (1848–1917), US-amerikanischer Maler
 Toby Stephens (* 1969), britischer Schauspieler
 Toby Ziegler, britischer Künstler

Familienname 
 Jackson Toby (* 1925), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Jean Toby (1900–1964), französischer Kolonialbeamter
 Ryan Toby (* 1978), US-amerikanischer Soul-Sänger, Songwriter und Musikproduzent

Künstlername 
 Toby (Tobias Thalhammer; * 1979), deutschsprachiger Schlagersänger und Politiker
 Toby Fox (Robert F. Fox; * 1991), US-amerikanischer Spieleentwickler und Komponist

Fiktive Person 
 Onkel Toby, der Onkel des Ich-Erzählers in Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman
 Sir Toby ist einer der nicht vorhandenen Gäste des Dinner for One

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname